Tianguá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tianguá (kommun), Ceará, 
 Tianguá (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar